Савешти има више значења:

 Савешти (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Савешти (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији